Ejegayehu Dibaba, Ethiopisch afstandsloopster
Genzebe Dibaba, Ethiopisch afstandsloopster en wereldrecordhoudster
Mare Dibaba, Ethiopisch afstandsloopster
Tirunesh Dibaba, Ethiopisch atlete en olympisch kampioene